Nicole Eisenman – artista statunitense
 Peter Eisenman – architetto statunitense, Premio Wolf per le arti 2010
 Robert Eisenman – archeologo statunitense